Quicksand (David Bowie), een nummer van David Bowie
 Quicksand (Caro Emerald), een nummer van Caro Emerald
 Quicksand (Rosalind Ashford), een nummer van Rosalind Ashford
 Quicksand (Martha & The Vandellas), een nummer van Martha & The Vandellas
 Quicksand (band), een Amerikaanse band
 Quicksand (1918), een Amerikaanse dramafilm van Victor Schertzinger
 Quicksand (1950), een Amerikaanse film noir van Irving Pichel
 Quicksand (2002), een film uit 2002
 Quicksand (televisieserie), een Zweedse televisieserie uit 2019